Altinova ist der Nachname von:

 Engin Altinova (* 1980), deutsche Dokumentarfilmer

Altınova ist der Name mehrerer türkischer Orte:

Städte:
 Altınova (Yalova), ein Landkreis und eine Stadt in der Provinz Yalova

Gemeinden:
 Altınova (Altındağ), eine ehemalige Gemeinde im Landkreis Altındağ der Provinz Ankara
 Altınova (Ayvalık), eine ehemalige Gemeinde im Landkreis Ayvalık der Provinz Balıkesir
 Altınova (Korkut), eine Gemeinde im Landkreis Korkut der Provinz Muş

Dörfer:
 Altınova (Bafra), ein Dorf im Landkreis Bafra der Provinz Samsun
 Altınova (Birecik), ein Dorf im Landkreis Birecik der Provinz Şanlıurfa
 Altınova (Çine), ein Dorf im Landkreis Çine der Provinz Aydın
 Altınova (Evciler), ein Dorf im Landkreis Evciler der Provinz Afyonkarahisar
 Altınova (Halfeti), ein Dorf im Landkreis Halfeti der Provinz Şanlıurfa
 Altınova (Karaisalı), ein Dorf im Landkreis Karaisalı der Provinz Adana
 Altınova (Şebinkarahisar), ein Dorf im Landkreis Şebinkarahisar der Provinz Girasun
 Altınova (Şehitkamil), ein Dorf im Landkreis Şehitkamil der Provinz Gaziantep
 Altınova (Tavas), ein Dorf im Landkreis Tavas der Provinz Denizli
 Altınova (Tavşanlı), ein Dorf im Landkreis Tavşanlı der Provinz Kütahya

Altınova bezeichnet:

 türkischer Name eines Ortes in der Türkischen Republik Nordzypern, siehe Altınova/Agios Iakovos